Warrant:

 Warrant — американская глэм-метал-группа из Лос-Анджелеса.
 Warrant — немецкая спид/трэш-метал группа.
 Warrant Live 86–97 — первый концертный альбом американской хард-рок-группы Warrant.